Магилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 98 км². Население — 1074 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 137 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса